JGI est un sigle qui peut désigner :
 Joint Genome Institute, un centre de séquençage américain ;
 Jane Goodall Institute, une organisation mondiale de protection de la vie sauvage et de l'environnement basée à Vienne, en Virginie, aux États-Unis.